Accords de Washington, Accord de Washington, Traité de Washington ou Convention de Washington désignent plusieurs ententes signés à Washington :

Accords de Washington peut désigner :

 Accord de Washington, entre la Suisse et les États-Unis, signé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1946), concernant la liquidation de l'or et des avoirs allemands placés en Suisse ;
 Accords de Washington, du , tentant de contrebalancer la dévaluation du dollar par rapport aux autres monnaies ;

 Accord relatif à la prévention de la guerre nucléaire, signé à Washington le , entre les États-Unis et l'URSS ;
 Accords de Washington, de 1989, entre différents pays d'Asie et d'Amérique, a permis d'établir des équivalences entre différents programmes internationaux attribuant les diplômes d'ingénieur  ;
 Accords d'Oslo, parfois appelés Accords de Washington car ils y ont été signés le , entre Israël et l'OLP ;
 Accord de Washington, en mars et , signé entre les Croates de Bosnie et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine ;
 Accord de Washington, entre le gouvernement français et le gouvernement des États-Unis, relatif à l'indemnisation de certaines spoliations pendant la Seconde Guerre mondiale, signé le  ;
 Accords de normalisation économique entre le Kosovo et la Serbie (2020).
Traité de Washington peut désigner :
 Traité de Washington, signé en 1805 entre les États-Unis et les Creeks ;
 Traité de Washington, signé en 1826 entre les États-Unis et les Creeks ;
 Traité de Washington, signé en 1836 entre les États-Unis et les Outaouais et Ojibwés ;
 Traité de Washington, signé en 1871 entre le Royaume-Uni et les États-Unis ;
 Traité naval de Washington, signé le , pour limiter les armements en mer ;
 Traité de paix israélo-égyptien, signé en 1979 ;
 Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, signé à Washington en 1987 ;
 Traité de l'Atlantique nord.

Convention de Washington peut désigner :
 Convention de Washington, une convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signé le  à Washington.

Référence